Авія (Abia) — мій батько-Господь, грецька форма Авійя (Abijah, або Abijam) (Мат. 1:7), замість Авія (Abiah) (1 Хроніки. 7:8)). У Благій звістці від Луки 1:5, ім'я посилається на главу восьмого з двадцяти чотирьох черг, на які Давид поділив священників (1 Хрон. 24:10).

Джерело 

 
Особи Тори
Левіти